Caldecote – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Caldecote (Huntingdonshire) – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Caldecote – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Caldecote (South Cambridgeshire) – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Caldecote – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)